Hove Kirke eller Hove kirke kan henvise til:
 Hove Kirke (Lemvig Kommune) – kirke i Hove Sogn i Lemvig Kommune, Danmark
 Hovs kirkja – dansk navn for kirken i Hov på Suðuroy, Færøerne
 Hove kirke (Norge) – historisk stenkirke i Vik kommune, Norge